Мао — две китайские фамилии:

毛 ()
茅 ()

Известные носители фамилии

毛 
 Мао Аньин (; 1922—1950) — сын председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна от его второй жены Ян Кайхуэй.
 Мао Вэймин (род. 1961) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хунань с 27 ноября 2020 года.
  (; ум. 216) — министр Цао Цао.
 Мао Цзэдун (; 1893—1976) — китайский государственный и политический деятель XX века, глава КПК и КНР, ведущий идеолог китайского коммунизма.
  (; род. 1965) — китайский политик.
  (; род. 1948) — тайваньский политик.
 Мао Юаньсинь (; род. 1941) — китайский маоистский политик, племянник Мао Цзэдуна.

茅 
 Мао Дунь (кит. 茅盾; настоящее имя — Шэнь Яньбин, кит. 沈雁冰) (1896—1981) — китайский писатель и общественный деятель.
  (1512—1601) — гражданский и военный деятель, библиофил; с его именем связывается сохранение т. н. карты Мао Куня
  (1594 — ок. 1641) — военный деятель, составитель энциклопедии «Убэй чжи» («Записки об оружии и [военном] снаряжении»)

Другие 
 Мао, Норберт (; род. 1967) — угандийский адвокат и политик.
Мао Сиди, псевдоним , американского учёного и автора.

См. также 
 Сто фамилий